Pesa (Indonesië), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Pojazdy Szynowe PESA, een Pools bedrijf dat gevestigd is in Bydgoszcz dat zich bezighoudt met de productie en onderhoud van spoorwegmaterieel, waaronder verschillende types locomotieven, treinstellen en trams.